Михаил Павлович Ванюков (1912—1972) — советский учёный в области физической оптики и квантовой электроники, лауреат Государственной премии СССР.

Окончил Ленинградский государственный университет (1937).

Работал в Государственном оптическом институте им. С. И. Вавилова (ГОИ): младший и старший научный сотрудник, начальник отдела.

Специалист в области атомной спектроскопии, высокоинтенсивных источников света и квантовой электроники. 

В 1945-1946 гг. с сотрудниками создал первый советский импульсный оптический локатор с газоразрядными лампами и импульсным электронно-оптическим преобразователем (ЭОП).

Под его руководством был создан первый в СССР промышленный твёрдотельный лазер, давший начало выпуску высокоточных приборов различного назначения.

Автор более 130 научных работ и изобретений.

Доктор физико-математических наук, профессор.

Лауреат Государственной премии СССР (1974) — за разработку оптических квантовых генераторов на неодимовом стекле и освоение их серийного производства. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и медалями.

Умер 19 августа 1972 года.

Источники 
 Ванюков М. П. // Знаменитые универсанты: питомцы Санкт-Петербургского — Петроградского — Ленинградского университета: именной указатель / авторы-составители М. В. Ходяков, О. А. Ходякова .- СПб.: Изд-во СПбГУ. 2002.- С. 35.
 Ванюков Михаил Павлович. Опт. 1912—1972. К 60 л. — 1) ЖПС, 1972, т. 16, вып. 6.
 фото http://www.mathnet.ru/links/9351546ecbd038f27e356b0716710394/qe4477.pdf
 https://museum.itmo.ru/images/pages/615/Vestnik_144.pdf 
 Михаил Павлович Ванюков (1912—1972). — Оптико-мех. пром-сть, 1972, No 10, с. 75, портр. — Некролог. 
 Михаил Павлович Ванюков. (Специалист в области высокоскоростной фотографии). К 60-летию со дня рождения. — Оптико-механ. пром-сть, 1972, No 5, с. 70 с портр.